Scharow steht für:

 Scharow, deutscher Namen von Šarovy, Gemeinde im Okres Zlín, Zlínský kraj, Tschechien

Scharow (russisch  oder ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Scharow (* 1964), russischer Politiker
 Alexander Alexejewitsch Scharow (1904–1984), sowjetischer Dichter
 Alexander Grigorjewitsch Scharow (1922–1973), sowjetischer Paläontologe
 Juri Dmitrijewitsch Scharow (1939–2021), sowjetischer Fechter
 Michail Iwanowitsch Scharow (1900–1981), sowjetischer Schauspieler

 Wladimir Alexandrowitsch Scharow (1952–2018), russischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Scharowa